Псарёва — женская форма фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Псарёва, Варвара Васильевна (род. 1985) — российская баскетболистка.
 Псарёва, Елена Ивановна (1921—2004) — советская и российская актриса.
 Псарёва, Елизавета Николаевна (1894—1970) — советский учёный в области табаководства.